Patrik Karlsson kan syfta på

Patrik Karlsson, en musiker i gruppen Sven-Ingvars (1961 - 2014)
Patrik Karlsson (fotbollsspelare), se Patrik Bojent, en fotbollsspelare (1980 - )
Patrik Karlsson (klassisk gitarrist),  en svensk gitarrist och lutenist (1975 - )